Liberala partiet kan syfta på:

Australien – Australiens liberala parti (Liberal Party of Australia)
Finland - Liberala partiet (Finland)
Finland – Liberalerna
Grekland – Liberala partiet (Grekland) (Κόμμα Φιλελευθέρων)
Island - Frjálslyndi flokkurinn
Israel – Liberala partiet (Israel)
Kanada – Kanadas liberala parti (Liberal Party of Canada/Parti libéral du Canada)
Schweiz – Schweiz liberala parti (Liberale Partei der Schweiz/Parti libéral suisse)
Sverige – Liberala samlingspartiet (1900–1924)
Sverige – Sveriges liberala parti (1923-1934), en partiorganisationen
Sverige – Liberala riksdagspartiet (1923-1934), ett riksdagsparti
Sverige – Liberala partiet (Sverige) (2004-)
Sydkorea – Liberala partiet (Sydkorea)

Se även
 Liberalism i Sverige – historik
 Nyliberala partiet – ett svenskt riksdagsparti i andra kammaren 1868–1871
Liberal Party